Vontobel steht für:

 Vontobel, Schweizer Finanzdienstleister

Familienname:
 Eddy Vontobel (* 1958), Schweizer Radrennfahrer 
 Hans Vontobel (1916–2016), Schweizer Bankier und Mäzen
 Hans-Dieter Vontobel (* 1944), Schweizer Bankier
 Jakob Vontobel (1885–1976), Schweizer Bankier
 Jakob Vontobel (Agronom) (1904–1996), Schweizer Agronom
 Roger Vontobel (* 1977), Schweizer Theater-Regisseur
 Werner Vontobel (* 1946), Schweizer Wirtschaftsjournalist und Publizist
 William Vontobel (1909–1973), Schweizer Politiker (LdU)